Алгарве — португальська провінція.
 Алгарвське єпископство
 Алгарвське королівство